Borżawa – rzeka na Ukrainie na Zakarpaciu, dopływ Cisy
 Borżawa – wieś na Ukrainie w rejonie tiacziwskim obwodu zakarpackiego
 Połonina Borżawska – pasmo górskie na Ukrainie należące do Beskidów Połonińskich